Mohamed Ouattara puede referirse a las siguientes personas:
 Mohamed Ouattara (futbolista), futbolista burkinés;
 Mohamed Ouattara (taekwondo), practicante de taekwondo marfileño.